José Pablo Tostado Gastelum, né le  à Culiacán, est un footballeur mexicain qui évolue au poste de milieu de terrain aux Tigres UANL.

Carrière

Palmarès

En équipe nationale 
  Équipe du Mexique des moins de 17 ans
 Vainqueur de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans en 2011

Liens externes 
 

Footballeur mexicain
Joueur des Tigres UANL
Joueur du CD Guadalajara
Naissance en juillet 1994
Naissance à Culiacán